O nome Parma foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste.
 Tufão Parma (2003) (T0318, 21W)
 Tufão Parma (2009) (T0917, 19W, Pepeng) – atingiu as Filipinas.

O nome Parma foi retirado depois da temporada de 2009, e vai ser substituido por In-fa que foi utilizada na temporada de 2015. O nome foi introduzido por Macau que quer dizer fogo de artifício.

 Tufão In-fa (2015) (T1526, 27W, Marilyn)

|-
|}